San Gerasimo
 San Gerasimo di San Lorenzo
 San Gerasimo di Cefalonia